Гороховатка () — село в Изюмском районе Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6321081501. Население по переписи 2001 года составляет 557 человек, из которых 246 — мужчины и 311 — женщины.

География 
Село Гороховатка находится в месте впадения реки Гороховатка в Оскольское водохранилище (река Оскол). Через водохранилище есть мост. Выше по течению расположено село Гавриловка. Ниже по течению примыкает село Бахтин. Севернее села расположен Кучеровский лес.

Через село проходит автомобильная дорога .

Этимология названия 
Утверждают, что название произошло от слияния двух слов — в «горах ховаться» (то есть прятаться).

В связи с переименованием в 2005 году села с Горохуватка на Гороховатка в документации часто происходит путаница.

История 
Село было основано в 1670 году и сначала было городом Острополье. Основал город полковник Григорий Донец. Позже Острополье вошло в состав Изюмской черты. В 1683 году зафиксировано новое название города - "Гороховец", что возникло от одноименной речки. Новое название "Гороховатка" вытеснило старое название "Острополье" в начале XVIII века

В 2005 году переименовано с «Горохуватка» на «Гороховатка».

17 июля 2020 года Верховной Радой принято новое деление регионов на районы за счёт объединения бывших городских советов (областного значения) и бывших районов в укрупнённые районы. Гороховатка стала частью Изюмского района.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная, свино-товарная и овце-товарная фермы, машинно-тракторные мастерские, а также производственный сельскохозяйственный кооператив «Родина».

Объекты социальной сферы 
 Гороховатская школа І-ІІІ ст.

Достопримечательности 
Достопримечательностями села считаются курган Скорбные могилы, поселение салтовской культуры (периода VIII—X веков), а также братская могила советских воинов и памятный знак воинам, родившимся в этом селе.

По соседству с Гороховаткой находился Гороховатский монастырь (до наших дней не сохранился).

Известные жители 
 Шутько, Егор Иосифович

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины
 
 

Населённые пункты Боровского района (Харьковская область)